Michael Hayden (acteur) (1963), een Amerikaans acteur
 Michael Hayden (generaal) (1945), CIA-directeur
 Michael Hayden (kunstenaar) (1943), een Canadees kunstenaar

Zie ook 
 Michael Haydn (1737-1806), Oostenrijks componist, een jongere broer van Joseph Haydn